Still Life (computerspel); een Xbox-spel van MC2-Microïds
 Still Life (2006); Chinese film (Sanxia haoren) van Jia Zhangke
 Still Life (1988); een Canadese film van Graeme Campbell
 Still life (VdGG); studioalbum van Van der Graaf Generator uit 1976
 Still Life (Opeth); studioalbum van Opeth uit 1999
 Still Life (Aidan Baker), studioalbum van Aidan Baker uit 2011
 Still Life - American concert 1981; livealbum van The Rolling Stones